L’institut universitaire de technologie de Lorient est un IUT créé en 1975 et situé à Lorient et à Pontivy dans le Morbihan, en France. Il forme quelque 850 étudiants et dépend de l’université de Bretagne Sud.

Historique

Développement avant l'Université de Bretagne Sud 
 1973 : Ouverture du Département HS devenu HSE lié à l’IUT de Quimper.
 1975 : Création de l’IUT de Lorient alors composante de l'Université de Bretagne occidentale.
 1975 : Ouverture du Département GT devenu Génie Thermique et Energie.
 1990 : Ouverture du diplôme universitaire (DU) Biomédical transformé en DESTU puis en Licence Pro. Ingénierie & Maintenance Biomédicale en 2001.
 1990 : Ouverture du Dpt MI devenu Génie Industriel & Maintenance.
 1992 : Ouverture du Dpt OGP devenu  Qualité Logistique Industriel & Organisation
 1994 : Ouverture du diplôme universitaire (DU) Langues étrangères.

Développement au sein de l'Université de Bretagne Sud 
 1995 : L’IUT de Lorient devient une composante de l’Université de Bretagne-Sud -  bretonne. 
 1999 : Ouverture du diplôme universitaire (DU) Encadrement de Proximité
 2002 : Ouverture de la Licence Pro. Coordonnateur Qualité Santé-sécurité Environnement.
 2003 : Ouverture de la Licence Pro. Contrôle Qualité des Produits Alimentaires à Pontivy.
 2003 : Ouverture de la Licence Pro. Énergie Génie Climatique option Gestion des énergies
 2004 : Ouverture de la Licence Pro. Logistique Organisation Gestion Industrielle et Qualité 
 2004 : Ouverture de la Licence Pro. Procédés de Traitement et de Valorisation des Rejets 
 2006 : Ouverture de la Licence Pro. Ingénierie et Maintenance des Systèmes Automatisés
 2011 : Ouverture du diplôme universitaire (DU) D’Études et de Formation Industrielle et Technologique
 2012 : Ouverture de la Licence Pro. Construction Navale

Sites 
L’IUT est situé sur 2 sites dans le Morbihan :
 Lorient
 Pontivy

Chiffres clés 
 75 enseignants et enseignants-chercheurs
 40 personnels techniques et administratifs
 850 étudiants
 5 spécialités de DUT
 7 licences professionnelles
  étudiants diplômés de 1975 à 2008.
 220 intervenants extérieurs du milieu professionnel
  entreprises partenaires

Offre de formation

DUT – Diplôme universitaire de technologie 
 Hygiène Sécurité et Environnement (HSE)
 DUT Génie thermique et énergie (GTE)
 Génie Industriel et Maintenance (GIM)
 Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)
 Génie Chimique - Génie des Procédés (option Bioprocédés) (Pontivy) (GCGP)

Licence professionnelle - Spécialités 
 Coordonnateur Qualité, Santé-Sécurité, Environnement (C.Q.S.S.E.)
 Energie et Génie Climatique - Option Gestionnaire d'énergies (E.G.C.)
 Ingénierie et Maintenance Biomédicale (I.M.B.)
 Ingénierie et Maintenance des Systèmes Automatisés (I.M.S.A.)
 Management de la Logistique, de l'Organisation, de la Gestion Industrielle et de la Qualité (L.O.G.I.Q.)
 Contrôle Qualité des Produits Alimentaires (C.Q.P.A.)
 Procédés de Traitement et de Valorisation des Rejets (P.T.V.R.)
 Métiers de l'Industrie Navale et Maritime (M.I.N.M.) - Parcours : Métiers de l'Industrie et la Construction Navale
 Maîtrise de l'Énergie, Électricité, Développement Durable (ME²D²)- Parcours : Gestionnaire des Énergies

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de l'UBS
 Site officiel de l'IUT de Lorient
 Site officiel de l'ADIUT

Université Bretagne-Sud
Lorient
Enseignement supérieur à Lorient